Langer Krieg steht für
Föderaler Krieg (1859–1863) zwischen Konservativen und Liberalen in Venezuela 
Zehnjähriger Krieg (1868–1878) der Kubaner gegen Spanien